

Роум — місто, штат Джорджія
 Роум — місто, штат Айова
 Роум — місто, штат Мен
 Роум — місто, штат Нью-Йорк
 Роум — місто, штат Пенсільванія
 Роум — місто в окрузі Адамс, штат Вісконсин
 Роум — селище, штат Огайо
 Роум Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія
 Роум Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Роум — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Роум — переписна місцевість в окрузі Джефферсон, штат Вісконсин

Див. також 
 Ром (значення)